A máltai labdarúgókupa vagy máltai kupa (máltaiul: Tazza Maltija) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Máltán, amelyet először 1935-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Sliema Wanderers, amely eddig 20 alkalommal hódította el a trófeát.

A máltai kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a máltai bajnokság után. A kupa győztese jogán Málta csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

FAI Cup

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Máltai labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
kupa